La Tendenza Marxista Internazionale o TMI (IMT nella sua sigla in inglese o CMI in castigliano) è un'organizzazione internazionale trotskista, basata sulle idee di Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin e Trotskij. Il marxista sudafricano-britannico Ted Grant è stato il principale teorico e leader della tendenza, insieme al gallese Alan Woods.

L'organizzazione è stata fondata come Commissione per un'Internazionale Marxista, e dal 2006 ha assunto il nome di Tendenza Marxista Internazionale. L'organizzazione è attiva in oltre trenta Paesi del mondo.

In Defence of Marxism (marxist.com) è il sito ufficiale della TMI. È pubblicato in diverse lingue e ospita svariati articoli scritti di attualità, storia e analisi marxista.

Ideologia
Tendenza Marxista Internazionale aderisce ai principi dell'ortodossia trotskista ponendo l'accento sulla necessità di educare quadri e giovani della classe lavoratrice.

Tra i punti fondamentali della teoria elaborata dalla TMI possono essere messi in evidenza:
 Il giudizio negativo sugli Stati socialisti nati dopo la seconda guerra mondiale, come quelli del blocco orientale, che vengono categorizzati come "Stati proletari deformati" o "regimi bonapartisti proletari".

 L'accentuazione dell'importanza della tattica del fronte unico elaborata dalla Terza Internazionale negli anni venti e una riformulazione della tattica entrista per cui l'entrata dei gruppi trotskisti nei grandi partiti di sinistra e nelle organizzazioni sindacali più importanti diventa un'applicazione concreta del fronte unico in un contesto in cui la Quarta Internazionale non è riuscita a diventare un punto di riferimento per la gran parte dei lavoratori e dei giovani di sinistra. In particolare, a partire dalla fine degli anni cinquanta, Ted Grant sviluppò una concezione originale di entrismo per cui i rivoluzionari devono svolgere lavoro politico "dentro, fuori e attorno alle organizzazioni di massa" in quanto "fuori dal movimento operaio non c'è nulla". Questa posizione farà sì che i gruppi che fanno riferimento al suo pensiero, come quelli raggruppati attorno alla Tendenza Marxista Internazionale, tendano a prendere fortemente le distanze dalla maggior parte delle organizzazioni che si rifanno alla Quarta Internazionale, considerandole vittime di degenerazioni settarie e influenzate da ideologie piccolo-borghesi (come nazionalismo di sinistra, terzomondismo, femminismo, eccetera).

 Tra le istanze portate avanti da Tendenza Marxista Internazionale ci sono l'abbandono dell'economia di mercato, la fine delle Privatizzazioni, la nazionalizzazione delle imprese private senza compensazioni e la reintroduzione del monopolio di Stato per il commercio internazionale.

Diffusione
Movimenti affiliati alla TMI sono presenti in diversi Paesi all'interno dei partiti laburisti, comunisti o, talvolta, in ossequio alla strategia entrista, in altri partiti di massa. Solitamente si raggruppano intorno a proprie riviste o siti web.

Europa
: i sostenitori della TMI fanno parte del Partito Socialdemocratico d'Austria e pubblicano la rivista Der Funke. Nel 2009 un loro esponente è stato candidato dal partito socialdemocratico nelle elezioni provinciali del Vorarlberg.

: nella Comunità fiamminga la TMI è rappresentata dall'organizzazione Vonk e fa parte del Partito Socialista Differente. Nella Comunità francofona l'organizzazione di riferimento è Unité socialiste.

: la sezione nazionale della TMI è Socialistisk Standpunkt. Supporta il Socialistisk Folkeparti anche se i membri della Socialistisk Standpunkt sono stati espulsi dall'organizzazione giovanile del partito.

: La Riposte è la sezione francese della TMI ed è una corrente interna del Partito Comunista Francese.

: Der Funke è il giornale dei sostenitori tedeschi della TMI, che sono membri della Linke, giudicandolo il partito più serio alla sinistra del Partito Socialdemocratico.

: Socialist Appeal è la sezione britannica della TMI e il nome della relativa rivista. I suoi sostenitori sono membri del Partito Laburista. La sezione venne fondata nel 1992 attraverso una scissione di Militant tendency guidata da Ted Grant, che si opponeva alla decisione di abbandonare il lavoro all'interno del Partito Laburista propugnata dai leader del movimento. Negli anni ottanta Militant tendency era, con tre Deputati, l'organizzazione trotskista di maggior successo in Europa.

: Marxistiki Foni è il giornale dei sostenitori greci della TMI, che sono membri del Synaspismós (e quindi della Coalizione della Sinistra Radicale).

: Fightback è l'organizzazione dei sostenitori irlandesi della TMI, che sono membri del Partito Laburista.

: la TMI era rappresentata fin dagli anni ottanta da FalceMartello, che negli anni novanta diventa una componente dell'ala sinistra del Partito della Rifondazione Comunista (PRC), e il sito internet dell'organizzazione italiana era Marxismo.net Nel 2014 ha cambiato la sua caratterizzazione, presentandosi come un movimento politico autonomo dal nome di Sinistra Classe Rivoluzione, il cui organo ufficiale è il quindicinale Rivoluzione presente online come Rivoluzione.red. Nel 2016 la componente Sinistra Classe Rivoluzione è uscita ufficialmente dal PRC e nel 2018 si è presentata alle elezioni nella lista Per una Sinistra Rivoluzionaria.

: Vonk è la rivista della TMI nederlandese.

: Socjalizm è la sezione polacca della TMI. La rivista non viene più pubblicata dal giugno 2010 con l'entrata in vigore della legge che bandisce la promozione del comunismo.

: Vrag Kapitala è la rivista della TMI russa.

: Crvena Kritika è la rivista della TMI serba.

: Lucha de Clases è la rivista della TMI spagnola, che collabora con Izquierda Unida

: Avanti! è la rivista dei sostenitori svedesi della TMI, che sono membri del Partito della Sinistra.

: Der Funke è la rivista della TMI nella Svizzera tedesca, l'Étincelle nella Svizzera romanda e la Scintilla nella Svizzera italiana.

Africa
: La Lega Comunista d'Azione è la sezione marocchina della TMI che si raggruppa attorno al sito internet marxy.com e alla rivista Il Comunista.

: Workers' Alternative è la rivista dei sostenitori della TMI nigeriani, che sono membri del Partito Laburista.

America
: El Militante è la rivista dei sostenitori della TMI argentini.

: El Militante è la rivista dei sostenitori della TMI boliviani, che sono membri del Movimento per il Socialismo. Il gruppo sostiene Evo Morales e la sua politica di riforme e nazionalizzazioni

: La Esquerda Marxista ("Sinistra marxista") è la sezione brasiliana della TMI e una corrente del Partito dei Lavoratori. La sua rivista ufficiale è Luta de Classes. Già sezione del Centro Internazionale di Ricostruzione della Quarta Internazionale, nel 2008 il movimento votò all'unanimità l'affiliazione alla Tendenza Marxista Internazionale

: Fightback è la rivista dei sostenitori della TMI canadesi, che sono membri del Nuovo Partito Democratico e hanno particolare seguito nell'organizzazione giovanile del partito. Nel Québec i sostenitori della TMI pubblicano la rivista La Riposte e sono membri del partito indipendentista di sinistra Québec Solidale.

: Bloque Popular Juvenil è la sezione salvadoregna della TMI. Fondata come articolazione giovanile del Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale, nel 2008 votò l'affiliazione alla Tendenza Marxista Internazionale. Pubblica la rivista BJP Militante.

: La Izquierda Socialista è la rivista dei sostenitori messicani della TMI , che sono membri del Movimiento Regeneración Nacional. 

: Fuerza de Izquierda Socialista è la sezione peruviana della TMI. La sua rivista ufficiale è El Militante.

: Lucha de Clases è la sezione venezuelana della TMI e una corrente interna del Partito Socialista Unito. Venne fondata nel 2010 da una scissione della "Corrente Marxista Rivoluzionaria", dopo la decisione di quest'ultima di abbandonare la TMI.

Asia
: Militan è la sezione indonesiana della TMI.

: Mobareze Tabaqati ("Lotta di Classe") è la rivista dei sostenitori iraniani della TMI

: The Struggle è la sezione pakistana della TMI ed è una corrente interna del socialdemocratico Partito Popolare Pakistano. Nel 2010 conta migliaia di aderenti e rappresenta la più grande sezione nazionale della TMI.

Oceania
: Fightback è la rivista dei sostenitori australiani della TMI, che sono membri del Partito Laburista.

: Socialist Appeal è la rivista dei sostenitori neozelandesi della TMI, che sono membri del Partito Laburista.

Note

Altri progetti 

Organizzazioni trockiste
Organizzazioni internazionali di partiti politici